Huis Nassau-Hadamar (1303-1394)
 Huis Nassau-Hadamar (1607-1711)
Beide zijn zijtakken van de Ottoonse Linie van het Huis Nassau.